Habits (Stay High) è un singolo della cantante svedese Tove Lo, pubblicato il 6 dicembre 2013 come terzo estratto dal primo EP Truth Serum e incluso nel primo album in studio Queen of the Clouds.

Descrizione 
Quarta traccia dell'album, Habits (Stay High) è stata scritta dalla medesima interprete con Ludvig Söderberg e Jakob Jerlström ed è stata prodotta da questi ultimi due, in arte i Strutz. La canzone, liricamente, rappresenta la volontà della cantante di dimenticare, in tutti i modi, una relazione passata ed è stata scritta nel periodo immediatamente successivo alla rottura con l'ex fidanzato.

Video musicale 
Il video musicale, diretto da Motellet e prodotto da Martin Roeck Hansen, è stato reso disponibile il 17 marzo 2014 tramite il canale Vevo della cantante. Esso ha come protagonista la cantante che passa la giornata ad ubriacarsi e divertirsi con gli amici girando per i club e baciandosi con diverse ragazze e ragazzi, con l'obiettivo di dimenticare una relazione ormai conclusa.

Inoltre, esisteva una versione precedente del video, eliminata dopo l'uscita dell'ultima versione il 17 marzo 2014, molto simile negli avvenimenti però ambientata in una villa durante un tea party.

Tracce 
Testi e musiche di Tove Lo, Ludvig Söderberg e Jakob Jerlström.
Download digitale

Download digitale – Hippie Sabotage Remix

Download digitale – The Chainsmokers Remix Radio Edit

Download digitale – The Chainsmokers Extended Mix

Download digitale – Oliver Nelson Remix

Download digitale – FIXYN Remix

Formazione 
Musicisti
 Tove Lo – voce
 The Struts – tastiera, programmazione
 Filip Runesson – corde

Produzione
 The Struts – produzione
 Björn Engelmann – mastering
 Lars Norgren – missaggio

Classifiche

Classifiche settimanali

Classifiche di fine anno

Note

Collegamenti esterni 
 

Singoli al numero uno in Polonia